Sainte Marine désigne plusieurs saintes chrétiennes :
 Marine la Déguisée ou Marine de Bithynie ou Marie († 750) ; fêtée le 12 février en Orient ou le 18 juin en Occident ;
 Marguerite d'Antioche ou Marine d'Antioche († vers 275), vierge martyre légendaire ; fêtée le 17 juillet en Orient et le 20 juillet en Occident ;
 Marine de Nagasaki († 1634) ; fêtée le 11 novembre.
 En Bretagne, sant Voran ou sant Moran est devenu par francisation "sainte Maraine" et aujourd'hui "sainte Marine", à l'origine du hameau de Sainte-Marine, port et station balnéaire dépendant de la commune de Combrit-Sainte-Marine dans le Finistère.

Autre
Église Sainte-Marine, une ancienne église de Paris
Sainte-Marine, un village et un port de la commune de Combrit (Finistère)